Первая баронская война (1215—1217), гражданская война в Англии в правление Иоанна Безземельного
 Вторая баронская война (1264—1267), гражданская война в Англии в правление Генриха III